Hubert Henno (né en 1976), joueur français de volley-ball
Laura Henno (née en 1976), photographe française
Louis Henno (1896-1966), dirigeant français de football
Olivier Henno (né en 1962), homme politique français
Sass Henno (né en 1982), écrivain estonien.